Der Kanton Floirac war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Bordeaux, im Département Gironde und in der Region Aquitanien; sein Hauptort war Floirac. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1998 bis 2015 Jean-Pierre Soubie (DVG). 

Der drei Gemeinden umfassende Kanton war 27,61 km² groß und hatte 23.995 Einwohner (Stand: 2012).

Gemeinden

Bevölkerungsentwicklung 

Floirac
Aufgelöst 2015